Алексе́й Тере́нтьев:
 Терентьев, Алексей Васильевич — советский дипломат и государственный деятель.
 Терентьев, Алексей Иванович (род. 1928) — Герой Социалистического Труда, водитель лесовоза.